Савуає́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 40 км на північний захід від Безансона, 32 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 96 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 207,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Савуає на сайті французького Національного інституту географії
 Савуає на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савуає на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савуає на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савуає на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона